Napieralski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Napieralski (1861–1928), polnischer Zeitungsverleger und Politiker
 Bernard Napieralski (1861–1897), polnischer Chemiker
 Grzegorz Napieralski (* 1974), polnischer Politiker